

Anno 
 826 o 826 a.C.

Codici 
 826 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Plessissville, nella regione canadese del Québec

Matematica 
 826 – numero